Николай Александрович Соболь (24 июня 1948, село Чишки, теперь Пустомытовского района Львовской области — 6 апреля 2013) — украинский советский политический деятель, бригадир наладчиков Львовского автобусного завода. Депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва.

Биография 
Образование среднее.

В 1966—1967 г. — слесарь Львовского автобусного завода.

В 1967—1969 г. — служба в Советской армии.

С 1969 г. — слесарь, бригадир наладчиков Львовского автобусного завода имени 50-летия СССР.

Член КПСС с 1974 года.

Проживал в городе Львове, Украина.

Награды 
 ордена Трудовой Славы 2 и 3 степеней
 медали
 лауреат Государственной премии СССР
 лауреат премии Ленинского комсомола

Литература 
 Ордена
 Депутати Верховної Ради УРСР. 11-е скликання — 1985 р.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС